Provo steht für:

 Provo, eine Stadt im Bundesstaat Utah in den Vereinigten Staaten von Amerika
 Provo-Bewegung, eine niederländische anarchistische Protestbewegung
 Provo (Zeitschrift), anarchistische Publikation
 Provo Canyon, ein Canyon bei Provo im US-Bundesstaat Utah
 Cista Provo, eine Ortschaft und das Zentrum der gleichnamigen Gemeinde im Süden Kroatiens

Siehe auch:
 Prova
 Prove